E-band kan syfta på:

 E-band (NATO) – frekvensband från 2 till 3 GHz
 E-band (vågledare) – millimetervågband från 60 till 90 GHz